«All Good Things (Come to an End)» () — шостий сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Loose». Випущений 24 листопада 2006 року лейблом Geffen. Іспанська версія пісні має назву «Lo Bueno Siempre Tiene un Final».

Відеокліп 

Кліп, знятий у Пуерто-Рико, спродюсований Габріелем Коссом та Ізраелем Луго . У відео йдеться про кохання між Фуртаду. У кліпі зображені переживання та спогади співачки.

Список композицій і форматів 

Британський CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit)
 «Maneater» (Radio 1 Live Lounge session)

Maxi-CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (radio mix)
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Rea Garvey)
 «No Hay Igual» (з Calle 13)
 «All Good Things (Come to an End)» (video)

Європейський німецький maxi-CD
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit)
 «All Good Things (Come to an End)» (з Rea Garvey)
 «Maneater» (Live Lounge Radio session)
 «All Good Things (Come to an End)» (video)

Італіяське digital download
 «All Good Things (Come to an End)» (з Zero Assoluto) — 5:11

Німецький tree-track CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (German Radio Version featuring Rea Garvey)
 «All Good Things (Come to an End)» (Album Version)
 «Promiscuous» (Live @ The Orange Lounge)

Сингл iTunes
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit)
 «Maneater» (Radio 1 Live Lounge session)

Австралійський CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit) — 4:2
 «Maneater» (Radio 1 Live Lounge session) — 3:01
 «No Hay Igual» (з Calle 13) — 3:41
 «All Good Things (Come to an End)» (video) — 3:48

All Good Things (Come To An End)/No Hay Igual Британський/Чилійський промо CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (UK Radio Mix) — 3:49
 «No Hay Igual» — 3:35
 «No Hay Igual» (з Calle 13) — 3:38
 «No Hay Igual» (з Calle 13) [Instrumental Version] — 3:37

Офіційні ремікси 
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Slim Thug, T.I. & Bun B) (3 Kings Remix) (3:59)
 «All Good Things (Come to an End)» (Dave Aude Club Mix) (9:07)
 «All Good Things (Come to an End)» (Dave Aude Audacious Dub) (7:58)
 «All Good Things (Come to an End)» (Dave Aude Radio Mix) (3:42)
 «All Good Things (Come to an End)» (Dave Aude Mixshow) (6:00)
 «All Good Things (Come to an End)» (Kaskade Club Mix) (6:46)
 «All Good Things (Come to an End)» (Kaskade Dub) (6:16)
 «All Good Things (Come to an End)» (Kaskade Radio Mix) (3:30)

Інші версії 
 «All Good Things (Come to an End)» (Album Version) (5:11)
 «All Good Things (Come to an End)» (Radio Version) (3:45)
 «All Good Things (Come to an End)» (Main Radio Edit) (4:25)
 «All Good Things (Come to an End)» (Main Single Version)
 «All Good Things (Come to an End)» (Instrumental Version)
 «All Good Things (Come to an End)» (Karaoke Version) (4:13)
 «All Good Things (Come to an End)» (Acoustic Version)
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Chris Martin) (5:31)
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Rea Garvey from Reamonn) (3:55)
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Di Ferrero) (3:42)
 «All Good Things (Come to an End)» (featuring Zero Assoluto) (5:11)

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на Youtube.

Сингли 2006
Сингли Неллі Фуртаду